Bodenhof bezeichnet:

Orte:
 Bodenhof (Hemau), Ortsteil der Stadt Hemau, Landkreis Regensburg, Bayern
 Bodenhof (Illschwang), Ortsteil der Gemeinde Illschwang, Landkreis Amberg-Sulzbach, Bayern
 Bodenhof (Neumarkt in der Oberpfalz), Ortsteil der Stadt Neumarkt i.d.OPf., Landkreis Neumarkt in der Oberpfalz, Bayern
 Bodenhof (Gemeinde St. Stefan), Ortschaft in der Gemeinde St. Stefan im Gailtal, Bezirk Hermagor, Kärnten

Gebäude:
 Gut Bodenhof in Aachen, Nordrhein-Westfalen
 Schloss Bodenhof in Sankt Stefan im Gailtal, Kärnten